Le terme "Comité national polonais" désigne plusieurs comités polonais créés aux  et au .

 Comité national polonais (1831)
 Comité national polonais (1848)
 Comité national polonais (1914-1917)
 Comité national polonais (1917-1919)